El término Calmont puede referirse a:

Calmont, comuna francesa situada en Alto Garona.
Calmont, comuna francesa situada en Aveyron.